218 puede hacer referencia a:

 Los años
 218
 218 a. C.
 1218

 Otros
 218 bianca o (218) Bianca, asteroide
 NGC 218, una galaxia.
 SR 218, carretera estadounidense.

 Para el número 218, véase Número natural.